

Île
L'île de Grand Cayman est l'une des trois îles du territoire britannique d'outre-mer des îles Caïmans.
L'île de Cayman Brac est l'une des trois îles du territoire britannique d'outre-mer des Îles Caïmans.
L'île de Little Cayman est l'une des trois îles du territoire britannique d'outre-mer des îles Caïmans.

Automobile
Le Porsche Cayman est un modèle d'automobile produit par le constructeur allemand Porsche depuis 2005.

Patronyme

Janice Cayman (1988-) est une footballeuse belge.
Thierry Cayman (1962-) est dessinateur de bande dessinée.

Entreprise
Cayman Airways est le nom d'une compagnie aérienne des Îles Caïmans.